Bangs ou Banggs peut faire référence à :

Patronyme 

 Chauncey Bangs (1901-1952), patineur artistique canadien ;
 , avocat américain ;
 Mia Banggs, actrice pornographique américaine
 , réalisateur américain ;
 Lester Bangs, journaliste musical américain ;
 , écrivain du  ;
 Outram Bangs (1863–1932), zoologue américain.

Toponyme 

 , communauté non-incorporée aux  États-Unis ;
 Bangs, cité du Texas, aux États-Unis.

Culture 
  ;
 .

Voir aussi 
 Bang